Skyfall (Effondrement du ciel, ou Chute du ciel, en anglais)

Cinéma 

 Skyfall,  film de James Bond Skyfall, de Sam Mendes de 2012 
 Skyfall, nom du manoir familial Skyfall des Highlands d'Écosse de James Bond, du film précédent 
 Skyfall, chanson-musique du film précédent, de l'auteur-compositeur-interprète Adele
 Skyfall, bande originale de musique du film précédent